Aulacopilum är ett släkte av bladmossor. Aulacopilum ingår i familjen Erpodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Aulacopilum